Халтуринская волость —  в Котельничском уезде, Вятская губерния
 Халтуринская волость —  в Халтуринском (Орловском уезде), Вятская губерния
 Халтуринская волость —  в Островском уезде Псковской губернии в 1924 - 1927 гг.